Хорошки — многозначный термин:

 Хорошки — белорусский государственный заслуженный хореографический ансамбль

Топоним 
Белоруссия
 Хорошки — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Хорошки — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Хорошки — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Хорошки — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия
 Хорошки — село в Павлоградском районе Омской области.

Украина
 Хорошки — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Хорошки — село в Оржицком районе Полтавской области.